Giusti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Eduardo Bendini Giusti (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Elena Giusti (1917–2009), italienische Sängerin und Schauspielerin
 Enrico Giusti (* 1940), italienischer Mathematiker
 Giambattista Giusti (1758–1829), italienischer Übersetzer
 Giovanni Battista Giusti (um 1625–um 1693), italienischer Cembalobauer
 Girolamo Alvise Giusti (1709–1799), italienischer Librettist
 Giuseppe Giusti (1809–1850), italienischer Dichter
 Luigi Giusti (1709–1766), italienischer Dichter, Librettist
 Martino Attilius Mars Dominique Giusti (1905–1987), Titularerzbischof und Archivar des Vatikanischen Geheimarchivs
 Paolo Giusti (* 1942), Schauspieler
 Ricardo Giusti (* 1956), argentinischer Fußballspieler
 Simone Giusti (* 1955), italienischer Geistlicher, Bischof
 Tommaso Giusti (um 1644–1729), venezianischer Architekt, Bühnendekorationsmaler und Theateringenieur
 Vettor Giusti del Giardino (1855–1926), italienischer Politiker

Siehe auch:

 Waffenstillstand von Villa Giusti
 Giustini
 Giustino
 Giustinian
 Giustiniani
 Justi